IC 342 (также Caldwell 5) — это спиральная галактика промежуточного типа в созвездии Жирафа.
Находится вблизи галактического экватора, где поглощение излучения пылью затрудняет наблюдение галактики. По тем же причинам сложно определить точное расстояние до галактики: современные оценки занимают интервал от 7 млн св. лет до 11 млн св. лет.

IC 342 является одной из двух наиболее ярких галактик в IC 342/Maffei, одной из групп галактик, ближайших к Местной группе. Галактика IC 342 была открыта У. Ф. Деннингом в 1895 г. Э. Хаббл изначально отнёс данную галактику к Местной группе, однако затем была показана ошибочность такого вывода.

В 1935 г. Х. Шепли объявил IC 342 третьей по угловому размеру спиральной галактикой среди известных на тот момент галактик, уступающей только Галактике Андромеды (M31) и Галактике Треугольника (M33); угловой размер данной галактики Шепли оценил как превышающий угловой диаметр Луны. По современным оценкам угловой диаметр IC 342 составляет от половины до двух третей лунного углового диаметра.

Примечания

Ссылки 
 NASA Astronomy Picture of the Day — 22 December 2010
 IC 342 (image included)

Объекты Колдуэлла